Юджин Леви (; род. 17 декабря 1946) — канадский актёр, комик, продюсер, режиссёр и сценарист.

Ранние годы 
Леви родился в еврейской семье в Гамильтоне, Онтарио. Его мать была домохозяйкой, а отец — мастером на автомобильном заводе. У него есть брат. Его мать родилась в Шотландии. Он окончил среднюю школу Уэстдейл и университет Макмастера.

Карьера

Личная жизнь 
С 1977 года Леви женат на Деборе Дивайн. У них есть двое детей — Дэн Леви (род. 1983) и Сара Леви (род. 1986).

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Признание и награды 
В 2006 году Леви был удостоен звезды на Аллее славы Канады. В 2011 году Юджин Леви стал членом ордена Канады. Награждён медалью Бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II.

Примечания 

Киноактёры Канады
Телережиссёры Канады
Телепродюсеры Канады
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты премии «Грэмми»
Аллея славы Канады
Лауреаты Канадской комедийной премии за лучшую мужскую роль в фильме
Лауреаты Канадской комедийной премии за лучший сценарий фильма
Почётные доктора Университета Дэлхаузи
Почётные доктора Университета Макмастера